Сен-Сероте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на південний схід від Парижа, 175 км на північний захід від Діжона, 60 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 203 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 534,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Серотен на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Серотен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Серотен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Серотен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Серотен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна